Tansy, romanzo del 1914 di Tickner Edwardes.
Tansy, film statunitense del 1921 diretto da Cecil M. Hepworth.